Toemnin (rivier)
Toemnin (plaats)
nationaal district Toemnin